Швеция на летних Олимпийских играх 1988 года была представлена 185 спортсменами (148 мужчин и 37 женщин), которые приняли участие в 23 видах спорта. Самым молодым участником сборной стала 15-летняя пловчиха Анна-Карин Перссон, самым опытным — 54-летний стрелок Рагнар Сканокер. 

В Сеуле Швеция завоевала 11 медалей (4 серебряных и 7 бронзовых). Впервые с 1900 года сборная Швеции не сумела выиграть ни одного золота на летних Олимпийских играх.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Парусный спорт 

Мужчины

Ссылки 
 Сборная Швеции  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Швеции в 1988 году